Schloss Zell ist der Name folgender Gebäude:

 Schloss Zell (Hilpoltstein), abgegangenes Schloss in Hilpoltstein, Bayern, Deutschland
 Schloss Zell (Zell, Mosel) in Zell (Mosel), Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Schloss Zell an der Pram in Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schloss Zell an der Ybbs (auch Zeller Schloss), Waidhofen an der Ybbs, Katastralgemeinde Zellmarkt